Jakob (voornaam), Sjaak als voornaam afgeleid van Jakob
Sjaak (rapper), een Nederlandse rapper
Sjaak (strip)